Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 24-én rendezték Øyerben. Az aranyérmet az olasz Deborah Compagnoni nyerte meg. A Magyarországot képviselő Koch Éva az 1. futamban nem ért célba, így helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon